Paul Mercier peut désigner :

 Paul Mercier (1864-1938), homme politique français ;
 Paul Mercier (1888-1943), homme politique québécois ;
 Paul Mercier (1922-1976), anthropologue français ;
 Paul Mercier (1924-2013), homme politique québécois.

Voir aussi
 Pol Mercier, auteur et librettiste français mort en 1874.